FC Heřmanice Slezská je český fotbalový klub z ostravského městského obvodu Slezská Ostrava, který byl založen v roce 1932. Od sezóny 2012/13 hrál Přebor Moravskoslezského kraje, v sezoně 2017/18 postoupil ze třetího místa do Divize E. Od sezony 2019/20 působí v divizní skupině F.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu v Heřmanicích.

Soupiska 

Aktuální k datu: 23. března 2016

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 28–29/1994 (21.07.1994), strany 41–42
 Týdeník Gól 27–28/1995 (13.07.1995), strany 27–28
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Moravskoslezském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1932
Fotbalové kluby v Ostravě